Martina Müller, futebolista alemã.
 Martina Müller, ex-tenista profissional alemã.

Desambiguação